Osoro ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Osoro Sierra (* 1945), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Madrid und Kardinal
 Ondoro Osoro (* 1967), ein ehemaliger kenianischer Langstreckenläufer.